Remigio Del Grosso ist der Name folgender Personen:

* Remigio Del Grosso (Astronom) (1813–1876), italienischer Astronom
 Remigio Del Grosso (Drehbuchautor) (1912–1984), italienischer Drehbuchautor und Regisseur
 Remigio Del Grosso (Journalist) (* 1945), italienischer Journalist